KSC Hasselt was een Belgische voetbalclub uit Hasselt. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 37 en had blauw-wit-groene kleuren. In 2001 ging de club op in een fusie met KSK Kermt tot KS Kermt-Hasselt. De club speelde in zijn geschiedenis één seizoen in de Eerste Klasse.

Geschiedenis
In 1908 werd Excelsior FC Hasselt opgericht. De club sloot aan bij de UBSSA en kreeg later stamnummer 37 toegekend. Excelsior Hasselt bereikte reeds in 1911 nationale bevorderingsreeksen, toen Tweede Klasse en speelde er drie seizoenen, tot de Eerste Wereldoorlog. In 1921 keerde de club terug in Tweede Klasse en speelde er tot 1924/25, maar zakte toen. Een seizoen later mocht de club weer naar de nationale reeksen, toen een nieuwe Derde Klasse werd ingericht die voortaan als bevorderingsniveau zou dienen. Hasselt bleef daar spelen tot de ploeg in 1929/30 zijn reeks won en opnieuw naar Tweede promoveerde. Het verblijf duurde daar nu drie jaar, tot 1933. De club kreeg dat jaar ook de koninklijke titel en werd Royal Excelsior FC Hasselt bij het 25-jarige bestaan. In 1938, vlak voor de Tweede Wereldoorlog speelde men opnieuw kampioen en promoveerde men opnieuw naar Tweede Klasse.

Bij het begin van de jaren 50 zakte de club echter vlug weg. In 1951 degradeerde men immers opnieuw naar Derde Klasse, een seizoen later moest men ondanks een achtste plaats opnieuw zakken. Bij grote competitiehervormingen werd een nieuwe Vierde Klasse gecreëerd als bevorderingsklasse en werd het aantal teams en reeksen in de hogere reeksen gereduceerd, waardoor veel clubs een klasse moesten zakken. Excelsior bleef in Vierde Klasse hangen en zakte in 1955 zelfs weg naar Eerste Provinciale. De club kon in 1957, na twee seizoenen, terugkeren in Bevordering.

In 1964 fusioneerde Excelsior met Hasseltse VV. Hasseltse VV was in 1916 ontstaan uit een fusie en droeg stamnummer 65. Ook deze club speelde geregeld in de nationale bevorderingsreeksen. In 1961 was Hasseltse gedegradeerd uit Derde Klasse. In 1963 speelde Hasseltse kampioen in zijn reeks in Vierde Klasse, maar degradeerde omwille van competitiefraude. De fusieclub van Excelsior Hasselt en Hasseltse VV heette Sporting Club Hasselt, dat met stamnummer 37 verder speelde. De clubkleuren werden groen-wit-blauw, naar het groen-wit van Excelsior en blauw-wit van Hasseltse.

De club ging in 1964/65 van start in de klasse waar Excelsior speelde, Vierde Klasse. Dat seizoen eindigde de ploeg al als tweede in zijn reeks, het seizoen erop speelde SC Hasselt kampioen en promoveerde naar Derde Klasse. Op het eind van de jaren 70 kende SC Hasselt zijn beste periode. In 1977 won de club zijn reeks in Derde Klasse en promoveerde naar Tweede Klasse, twee seizoenen daarop dwong men promotie af naar Eerste Klasse. Het seizoen 1979/80 was echter het enige seizoen uit de clubgeschiedenis op het hoogste niveau. Hasselt werd afgetekend laatste en degradeerde terug. Tot het eind van de jaren 80 speelde Hasselt nog in Tweede Klasse, tot de club in 1989 daaruit degradeerde. In 1996 zakte KSC Hasselt verder naar Vierde Klasse, twee seizoenen later zakte de club zelfs naar de provinciale reeksen.

Uiteindelijk ging KSC Hasselt in 2001 de fusie aan met KSK Kermt (stamnummer 3245). De fusieclub speelde als KS Kermt-Hasselt verder met stamnummer 3245 van Kermt in de nationale reeksen en gebruikte de accommodatie in Kermt. In 2003 keerde ze terug naar Hasselt en wijzigde haar naam in KSK Hasselt.

Resultaten 

Hasselt
Sportvereniging in Hasselt